Zu Geng (wiskundige), wiskundige uit de Liang-dynastie (450–520)
Shang Zu Geng, koning uit de Shang-dynastie